Reden – dzielnica Dąbrowy Górniczej
 Reden – osiedle w Schiffweiler w Saarze
 Reden – dzielnica Pattensen w Dolnej Saksonii
 Reden – nieoficjalna część miasta Radlin
 Reden – kopalnia węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej
 Reden – kopalnia węgla kamiennego i szyb w Radlinie, miejsce zbrodni nazistowskiej
 Reden – niemiecka rodzina arystokratyczna, m.in.:
 Friederike Karoline von Reden
 Friedrich Wilhelm von Reden

Zobacz też 
 Rehden
 Rheden